SHR steht für:
 ägyptisches Kfz-Kennzeichen für Asch-Scharqiyya
 Schaffhauser Rechtsbuch, amtliche Sammlung der Rechtserlasse des Schweizer Kantons Schaffhausen
 shared („gemeinsam nutzbar“), Dateiöffnungsmodus im "DD-Statement" der Großrechnerskriptsprache Job Control Language (JCL)
 SHR, Langwellen-Sender der schwedischen Marine in der Nähe von Ruda (Schweden)
 Vollhydraulische Hubwerkregelung, Bauart der Dreipunkthydraulik in der Landwirtschaft, siehe Dreipunkt-Kraftheber #SHR
 Stable Hybrid Release, freie GNU/Linux-Distribution für Smartphones
 Seehandelsrecht
 Flughafen Sheridan County (IATA-Code), Flughafen von Sheridan (Wyoming), Wyoming
 Air Sylhet (ICAO-Code), österreichische Fluggesellschaft

shr steht für:
 Shi (Sprache) (auch Nyabungu; ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen in der Demokratischen Republik Kongo

Abkürzung